Aldo Manuzio il vecchio – editore, tipografo e umanista veneziano
Paolo Manuzio – editore, tipografo e umanista italiano
Aldo Manuzio il giovane – editore, tipografo e umanista italiano
Progetto Manuzio – progetto editoriale di Liber Liber